Гнидино — название населённых пунктов в России:

 Гнидино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гнидино — деревня в Островском районе Псковской области.